Мы — тысячи цветов () — государственный гимн Непала, принятый после отмены монархии 3 августа 2007 и написанный в национальном стиле.

Текст гимна

На непальском языке

Русский перевод
Мы сотни цветов, один венок - Непальский
Суверенный, распространяются из Мечи в Махакали.
Накопленные миллионы природных ресурсов
По крови героев, независимых и недвижимого.
Земля знаний, земля мира, Тераи, холмы, горы
Неделима это возлюбленная, наша Родина Непал.
Разнообразные расы, языки, религии, культуры и настолько обширны,
Наша прогрессивная нация, да здравствует, да здравствует Непал.

Примечания

Ссылки 
Страница гимна на 
Сайте nationalanthems.info

Государственные символы Непала
Непал
Песни 2007 года